Хайнрих IV (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

* Хайнрих IV (1050-1106), император на Свещената Римска империя (1084–1106)
 Хенри IV (1367-1413), крал на Англия (1399-1413)
 Хайнрих IV (Кастилия), крал (1425–1474)
 Анри IV, крал на Франция (1589–1610)
 Хайнрих IV (Бавария) e: император Хайнрих II
 Хайнрих IV (Каринтия), херцог (1122–1123)
 Хайнрих IV (Лимбург), херцог на Берг (1225–1259)
 Хайнрих IV (Брабант), херцог (1261–1267)
 Хайнрих IV (Глогау), херцог (1312–1342)
 Хайнрих IV (Мекленбург), херцог (1423–1477)
 Хайнрих IV. (Люксембург), Слепи, граф (1136–1196)
 Хайнрих IV (Бар), граф (1337–1344)
 Хайнрих IV (Баден-Хахберг), маркграф на Хахберг (1330-1369)
 Хайнрих IV (Сайн), граф (1573–1606)
 Хайнрих IV (Ортенбург), имперски граф на Ортенбург (1345–1395)

Други:
 Хенри IV (драма), драма от Шекспир